In der Hoofdklasse 1976/77 wurde die 54. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt.

Der Titelverteidiger Desisco/Watergraafsmeer und Volmac Rotterdam lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel, das Rotterdam für sich entschied. Aus der Klasse 1 waren H Data/VAS und VHS Haarlem aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während die Eindhovense SV und Utrecht abstiegen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Weblinks 
 Jubiläumsbuch Koninklijke Schaakclub Philidor 1847 150 jaar schaken in Leeuwarden, Seite 156 (PDF-Datei; 269 kB, niederländisch)

Sportveranstaltung in den Niederlanden
1976
Schachveranstaltung 1976
Schachveranstaltung 1977